1973 je lahko:
leto 1973
1973 pr. n. št.
število 1973
1973, pesem Jamesa Blunta